Den Titel Ludwig-Erhard-Preis tragen mehrere voneinander unabhängige Preise:

 ein Preis, bzw. Förderpreis für Wirtschaftspublizistik, verliehen von der Ludwig-Erhard-Stiftung; siehe Ludwig-Erhard-Preis für Wirtschaftspublizistik
 ein Preis für Qualitätsmanagement, verliehen von der Initiative Ludwig-Erhard-Preis; siehe Ludwig-Erhard-Preis (ILEP)
 der Fürther Ludwig-Erhard-Preis